Чемпионат Исландии по футболу 1951 стал 40-м розыгрышем чемпионата страны. Впервые чемпионом страны стал «Акранес».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1951 год в Исландии
Футбол в Европе в 1951 году